Granfelt ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ben Granfelt (* 1963), finnischer Gitarrist und Sänger
 Erik Granfelt (1883–1962), schwedischer Turner
 Hans Granfelt (1897–1963), schwedischer Fechter
 Nils Granfelt (1887–1959), schwedischer Turner